Змагання з бігу на 800 метрів серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 21, 22 та 24 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

 Італійка Елена Белло та австралійка Катріона Біссет впали під час забігу та фінішували на місцях та з часом, який не дозволяв потрапити до наступної стадії змагань. Після фінішу спортсменками були подані апеляції, які підтримала суддівська колегія, внаслідок чого вони були включені до півфінальних забігів.

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього ().

Фінал

Відео

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 
 
 Протоколи змагань:
 забіги 
 півфінали 
 фінал 

Ж
Ж